Гран-прі Цезарс Палас 1981 року () — п'ятнадцятий етап чемпіонату світу 1981 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 17 жовтня на автодромі Цезарс Палас у Лас-Вегасі. Дванадцята та остання в кар'єрі перемога австралійця Алана Джонса. Нельсон Піке, який фінішував п'ятим, здобув два очки й уперше став чемпіоном світу.

Останні перегони у Формулі-1 для Ектора Ребаке та Беппе Габ'яні.

Перегони

Кола лідирування 
 1—75 — Алан Джонс.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гран-прі Лас-Вегаса 1981 

    
Звіти про Гран-прі сезону 1981 Формули-1
Гран-прі Цезарс Палас
Жовтень 1981